Aliá — imigração judaica para a Terra de Israel 
Alia al-Hussein — rainha consorte da Jordânia

Geografia 
 Alía — município na Espanha
Alia (Palermo) — comuna na Itália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história